Schwanneke ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Schwanneke (1907–1972), deutsche Schauspielerin
 Inge Schwanneke (1914–1988), deutsche Schauspielerin
 Viktor Schwanneke (1880–1931), deutscher Schauspieler